Даньсла́вля — улица в Великом Новгороде. Расположена на Софийской стороне, на территории исторического Неревского конца.

Начинается от левого берега реки Волхов. Проходит в западном направлении между областным Драмтеатром и гостиницей «Интурист» до т-образного перекрёстка с улицей Тихвинской. Протяжённость — 350 м.

История 
Впервые упоминается в Новгородской первой летописи под 6850  (1342) годом:

В древности называлась Дославля. В современном виде образовалась в XVIII веке в результате перепланировки города. С XVIII по XX век носила имя Яковлевская по имени стоявшей там церкви Якова. 12 сентября 1991 года решением Новгорсовета народных депутатов древнее название улицы было восстановлено.

Западная половина Даньславли застроена двухэтажными жилыми домами.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода: справочник. — Л., 1975. — С. 124
 Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков: энциклопедический словарь. — СПб., 2007. — С. 461

Примечания 

Улицы Великого Новгорода